Матаафа () может означать:
  — титул на острове Самоа.

Люди 
 Матаафа, Иосефо (1832—1912) — верховный вождь Самоа.
  (ум. 1936) — самоанский вождь и политик.
  (ум. 1948) — верховный вождь Самоа.
  (1921—1975) — премьер-министр Самоа.